

Порт-Байрон — селище, штат Іллінойс
 Порт-Байрон — селище, штат Нью-Йорк